Geografie
 De Roggeman, poldergebied bij de Schelde tussen Hamme en Dendermonde

Personen met de achternaam Roggeman
 Godelieve Roggeman, Belgisch atlete
 Maurice Roggeman, Belgisch kunstschilder
 Tomas Roggeman, Belgisch politicus
 Willem M. Roggeman, Belgisch schrijver en dichter
 Willy Roggeman, Belgisch schrijver

Sport
 GP Dr. Eugeen Roggeman, Belgische wielerwedstrijd

Nederlandse of Vlaamse achternaam